Friedensstein ist die Bezeichnung von

eines Steins auf dem Friedenshügel in Flensburg
des Friedensstein (Kühlungsborn) in Kühlungsborn
Weiteres
 Friedenssteine
Siehe auch:
 Der Friedenstein
 Friedenstein-Kaserne
 Schloss Friedenstein